Bedminster (Bristol)
 Bedminster (New Jersey)